un adjectif relatif à la tranquillité,
 Henri Tranquille, une personne,
 Monsieur Tranquille, un personnage pour enfants,
 , une expression française et une chanson du chanteur Félicien,
 En langage SMS, tranquille c'écrit "trkl"